Martin Gotta ist der Name folgender Personen:

* Martin Gotta der Ältere (vor 1912–1936), deutscher Kunst- und Kirchenmaler
 Martin Gotta der Jüngere (Hans Karl Martin Gotta; 1912–1962), deutscher Kunst- und Kirchenmaler sowie Restaurator